Die NB I. Szabó László csoport 2001/02 war die höchste Spielklasse der ungarischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2001/02.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 30. September, 14. Oktober, 18. November, 2. Dezember 2001, 13. und 27. Januar, 10. Februar, 3. und 24. März sowie 7. und 21. April 2002. Sie wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt.

Saisonverlauf 

Csuti Antal SK Zalaegerszeg und Nagykanizsa TSK lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel, das Zalaergerszeg trotz einer Niederlage im direkten Vergleich für sich entschied.
Der Titelverteidiger Miskolci SSC verlor zwar keinen Wettkampf, gab aber vier Unentschieden ab und gewann außer in den Wettkämpfen gegen die beiden Absteiger nur knapp, so dass man sich mit dem dritten Platz begnügen musste. Aus der NB I/B. waren Makói Spartacus Vasas Sportegyesület und Vízügyi SC aufgestiegen. Beide Aufsteiger belegten abgeschlagen die letzten Plätze und mussten damit direkt wieder absteigen, selbst der Rückstand auf den Drittletzten Vasas SC Novák, der alle Wettkämpfe verlor, war deutlich.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Sportveranstaltung in Ungarn
Schach (Ungarn)
Schachveranstaltung 2001
Schachveranstaltung 2002